Le Championnat de France de football de National 2 2022-2023 est la  du championnat de France de football de quatrième division.

Le quatrième niveau du championnat oppose soixante-quatre clubs français et monégasques répartis en quatre groupes de seize clubs, en une série de trente rencontres jouées durant la saison de football entre le  et le .

Les premières places de chaque groupe permettent de monter en National lors de lasaison suivante alors que les cinq dernières places de chaque groupe ainsi que les deux moins bons  sont synonymes de relégation en National 3.

Participants

Clubs participants 
Les 48 clubs classés entre la  et la  place de leur groupe la saison passée.

Les 4 clubs relégués de National :
FC Sète 34 :  (rétrogradé par la DNCG)
FC Chambly Oise : 
US Boulogne : 
US Créteil : 

Les 12 clubs accédant de National 3 :
Olympique d'Alès (gr. Occitanie)
Racing Besançon (gr. Bourgogne-Franche-Comté)
Stade bordelais (gr. Nouv. Aquitaine)
SR Colmar (gr. Grand-Est)
Évreux FC (gr. Normandie)
AS Furiani-Agliani (gr. Corse-Méditerranée)
Racing CFF (gr. Ile-de-France)
Stade rennais FC (gr. Bretagne)
Olympique de Saumur (gr. Pays de la Loire)
Thonon Évian GGFC (gr. Auvergne-Rhône-Alpes)
Vierzon FC (gr. Centre-Val-de-Loire)
Wasquehal Football (gr. Hauts-de-France)

Décisions administratives, retraits et repêchages 
Le club de l'AS Béziers ( du groupe D la saison passée), est rétrogradé par la DNCG en National 3. Le club de SO Romorantin, meilleur  de la saison précédente est repêché.
Le FC Sète 34 ( de National la saison passée), est rétrogradé par la DNCG en National 2.

Localisation des clubs

Groupe A

Clubs participants

Compétition Groupe A

| valign="top" |
|}

Groupe B

Clubs participants

Compétition Groupe B 

| valign="top" |
|}

Groupe C

Clubs participants

Compétition Groupe C 

| valign="top" |
|}
A l'automne les clubs sont entendus par la DNCG pour valider les budgets qui ne l'avaient pas été lors de l'avant-saison. Plusieurs clubs sont sanctionnés. D'abord Canet Roussillon Football Club qui est sanctionné de 3 points. Puis l'Olympique d'Alès en Cévennes prend 5 points de suspension. Les deux clubs voient de plus leur masse salariale encadrée.

Groupe D

Clubs participants

Compétition Groupe D 

| valign="top" |
|}

Meilleur  

| valign="top" |
|}

Bilan de la saison

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Liens externes 
 Page officielle sur fff.fr

Articles connexes 

 Championnat de France de football de National 2
 Coupe de France de football 2022-2023
 Championnat de France de football 2022-2023
 Championnat de France de football de deuxième division 2022-2023
 Championnat de France de football National 2022-2023
 Championnat de France de football de National 3 2022-2023

2022-2023
Championnat M4
Football M4
France M4